Municipio de Solís puede referirse a:
 Municipio de Solís de Mataojo, uno de los 4 municipios del departamento de Lavalleja, Uruguay.
 Municipio de Solís Grande, uno de los 8 municipios del departamento de Maldonado, Uruguay.